Olleros pode referir-se a:
 Olleros (distrito de Huaraz), no Peru
 Olleros (distrito), no Peru
 Estação Olleros, do metropolitano de Buenos Aires

Ver também
 Santo Domingo de Los Ollero (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos